Der Mercedes-Benz CLA ist ein Pkw der Kompaktklasse des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz. Der Hersteller bezeichnet die Limousine als viertüriges Coupé und den Kombi als Shooting Brake. Die erste Generation (C 117 bzw. X 117), die zwischen 2013 und 2019 gebaut wurde, basiert auf dem Mercedes-Benz W 176. Die zweite Generation (C 118) auf Basis des Mercedes-Benz W 177 wurde auf der Consumer Electronics Show im Januar 2019 vorgestellt.

Bisher wurden zwei Generationen vorgestellt:  
 Mercedes-Benz Baureihe 117 (erste Generation, 2013–2019)
 Mercedes-Benz Baureihe 118 (zweite Generation, seit 2019)

Zulassungszahlen in Deutschland 
Von 2012 bis einschließlich Dezember 2022 wurden in Deutschland insgesamt 183.670 Mercedes-Benz CLA neu zugelassen. Davon wurden 41 Fahrzeuge bereits 2012, also vor dem offiziellen Verkaufsstart zugelassen. Nach Markteinführung des CLA Shooting Brake im Jahr 2015 haben sich die Zulassungszahlen in etwa verdoppelt.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Klasse CLA